Sãojoaquinense – abitanti di Novo São Joaquim
Sãojoaquinense – abitanti di São Joaquim do Monte